Авва:

 Авва — обращение к монашествующим (в православии) и к священнослужителям (в католицизме);
 Авва Дорофей — христианский святой.
 Авва — кличка собаки доктора Айболита из сказки Корнея Чуковского;
 АВВА (AVVA) — Автомобильный Всероссийский Альянс.

См. также 
 ABBA (АББА) — шведский музыкальный квартет
Ава
Awa